Тайога (округ, Нью-Йорк)
Тайога (округ, Пенсільванія)